Het voormalige City Theater in het centrum van de Nederlandse stad Venlo was in 1907 de eerste bioscoop van Venlo onder de naam Kinematograaph. Het is zelfs de oudste werkende bioscoop van heel Nederland geweest.

Bioscoopstad 
Venlo kende aan het begin van de twintigste eeuw vele bioscopen, waarvan het City Theater er dus een was. In de hoogtijdagen van de film telde de stad zelfs vijf aparte bioscopen, met elk meerdere zalen. In 1933-1934 heerste in de stad zelfs een heuse bioscoopoorlog. Er bestond een bioscoopbond, die regels maakte waaraan de bioscopen gehoor moesten geven. Als gevolg hiervan moesten de meeste bioscopen uiteindelijk hun deuren sluiten. Van deze bioscopen heeft alleen de City zich tot in de jaren negentig kunnen handhaven. In 1980 werd elders in de binnenstad nog een bioscoop met twee zalen geopend, de Scène. Maar deze bioscoop heeft rond de eeuwwisseling zijn deuren moeten sluiten. Daarna is in het pand een Filmhuis gevestigd, de Nieuwe Scene. Voor de grote publieksfilms kan het Venlose publiek tegenwoordig naar de nieuwe bioscoop CityCinema of Service Bioscoop Luxor Reuver.

Na sluiting is het pand enkele jaren in gebruik geweest als theaterzaal waar live-opvoeringen van kleine theaterstukken werden gehouden. Ook werd er in die jaren regelmatig een dinnershow gegeven.

Architectuur 
Het pand is ontworpen door de architect P. Leusen volgens het jugendstil-principe en werd in 1907 in gebruik genomen. Het heeft een strakke voorgevel, met uitstekend haaks reclamefront. Via een vaste trap is zowel de bioscoopzaal zelf als een inpandig café aan de straatzijde op de eerste verdieping bereikbaar.

Zie ook 
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Venlo (gemeente)

Bioscoop in Limburg (Nederland)
Theaterzaal in Venlo
Gemeentelijk monument in Venlo